Лас Салвијас има више значења:

 Лас Салвијас (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Салвијас (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Салвијас (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Салвијас (Мазатлан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Салвијас (Уануско), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику